XXXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Монпелье (Франция) с 19 по 25 сентября 2011 года. Являлся квалификационным на Олимпийские игры в Лондоне.

Спортивный объект

Расписание 
 20 сентября
 20:00—20:24 — Финал в упражнении с обручем.
 20:30—20:54 — Финал в упражнении с мячом.
 21:00 — Церемония открытия.
 22 сентября
 20:00—20:24 — Финал в упражнении с булавами.
 20:30—20:54 — Финал в упражнении с лентой.
 21:00 — Финал командного турнира.
 23 сентября
 20:00—22:30 — Финал в личном многоборье.
 24 сентября
 15:00—19:00 — Финал в групповом многоборье.
 25 сентября
 14:00—14:40 — Финал группового многоборья с 5 мячами.
 15:00—15:40 — Финал группового многоборья с 3 лентами и 2 обручами.
 15:45 — Церемония закрытия.

Призёры

Финалы

Обруч 
Финал в упражнении с обручем состоялся 20 сентября в 20:00 по местному времени.

Мяч 
Финал в упражнении с мячом состоялся 20 сентября в 20:30 по местному времени.

Булавы 
Финал в упражнении с булавами состоялся 22 сентября в 20:00 по местному времени.

Лента 
Финал в упражнении с лентой состоялся 22 сентября в 20:30 по местному времени.

Командное многоборье 
Соревнования в командном многоборье проводились с 19 по 22 сентября.

Индивидуальное многоборье 
Финал в личном многоборье состоялся 23 сентября в 16:30 по местному времени..

Групповое многоборье 
Финал в групповом многоборье состоялся 24 сентября в 15:00 по местному времени.

5 мячей 
Финал в групповом упражнении с 5 мячами состоялся 25 сентября в 14:00 по местному времени.

3 ленты + 2 обруча 
Финал в групповом упражнении с 3 лентами и 2 обручами состоялся 25 сентября в 15:00 по местному времени.

Медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Страны-участницы 
В соревнованиях участвовали представительницы 56 стран.

 1.  (1)
 2.  (2)
 3.  (1)
 4.  (4)
 5.  (9)
 6.  (9)
 7.  (1)
 8.  (10)
 9.  (9)
 10.  (9)
 11.  (9)
 12.  (2)
 13.  (10)
 14.  (3)

 15.  (1)
 16.  (2)
 17.  (1)
 18.  (3)
 19.  (3)
 20.  (9)
 21.  (3)
 22.  (9)
 23.  (7)
 24.  (3)
 25.  (8)
 26.  (8)
 27.  (1)
 28.  (9)

 29.  (4)
 30.  (10)
 31.  (10)
 32.  (9)
 33.  (10)
 34.  (8)
 35.  (2)
 36.  (4)
 37.  (2)
 38.  (3)
 39.  (1)
 40.  (1)
 41.  (9)
 42.  (1)

 43.  (1)
 44.  (4)
 45.  (10)
 46.  (1)
 47.  (1)
 48.  (7)

 49.  (4)
 50.  (3)
 51.  (2)
 52.  (3)
 53.  (10)
 54.  (10)
 55.  (9)
 56.  (2)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат на официальном сайте FIG
 Официальный канал FIG на You Tube
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»

2011
Сентябрь 2011 года
Спорт во Франции в 2011 году
Чемпионаты мира во Франции
Международные спортивные соревнования в Монпелье
Международные соревнования по гимнастике во Франции